James Chapman (1831–1872), explorateur, chasseur, commerçant et photographe sud-africain
James Chapman (né en 1955), nouvelliste américain
James Chapman (né en 1968), historien des médias britannique
James Chapman (mort en 1879), évêque anglican de Colombo
James Chapman (né en 1986), joueur anglais de cricket
James Chapman (né en 1979), rameur australien en aviron
James A. Chapman (1881–1966), magnat du pétrole d'Oklahoma et philanthropiste